Бунди () — топоним и фамилия:

Топонимы 
 Бунди — город в штате Раджастхан, Индия.
 Бунди (княжество) — туземное княжество, существовавшее на западе современной Индии в период с 1342 по 1949 год.
 Бунди (округ) — округ в штате Раджастхан, Индия.

Фамилии 
 Бунди, Вернер — швейцарский кёрлингист.
 Дилл-Бунди, Роберт (род. 1958) — швейцарский трековый велогонщик.